Hetherington ist der Familienname folgender Personen:
 Jill Hetherington (* 1964), kanadische Tennisspielerin
 Jim Hetherington (* 1932), englischer Rugby-Union-Spieler
 John Hetherington, britischer Erfinder des Zylinderhuts
 Kristina Hetherington, britische Filmeditorin
 Norman Hetherington (1921–2010), australischer Cartoonist
 Tim Hetherington (1970–2011), englischer Fotojournalist